Stenträsket kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Ångermanland 
Stenträsket, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (20,6 ha)

Västerbotten 
Stenträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Lycksele kommun och Norsjö kommun,  (1,58 km²)
Stenträsket (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (11,3 ha)
Stenträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 717664-168968), sjö i Skellefteå kommun,  (58,5 ha)
Stenträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (16,5 ha)
Stenträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (22 ha)

Norrbotten 
Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 736469-177364), sjö i Bodens kommun,  (35,9 ha)
Stenträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 733667-183578), sjö i Kalix kommun,  (18 ha)
Stenträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 734117-184619), sjö i Kalix kommun,  (8,65 ha)
Lill-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734247-179906), sjö i Luleå kommun,  (4,04 ha)
Lill-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735114-178155), sjö i Luleå kommun,  (7,46 ha)
Stor-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734265-179850), sjö i Luleå kommun,  (7,78 ha)
Stor-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735223-178235), sjö i Luleå kommun,  (70,5 ha)
Inre Stenträsket, sjö i Piteå kommun,  (41 ha)
Stenträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725819-170361), sjö i Piteå kommun,  (10,1 ha)
Stenträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726486-168571), sjö i Piteå kommun,  (14,3 ha)
Yttre Stenträsket, sjö i Piteå kommun,  (14,3 ha)
Stenträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (2,07 km²)
Lilla Stenträsket, sjö i Överkalix kommun,  (21,8 ha)
Stora Stenträsket, sjö i Överkalix kommun,  (1,45 km²)

Lappland 
Stenträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727230-165022), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,77 km²)
Stenträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728576-165299), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,39 km²)
Stenträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731240-162859), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (33,5 ha)
Stenträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (3,89 km²)
Stenträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 740908-170794), sjö i Jokkmokks kommun, 
Stenträsket (Lycksele socken, Lappland, 714310-165270), sjö i Lycksele kommun,  (1,14 km²)
Stenträsket (Lycksele socken, Lappland, 717819-160785), sjö i Lycksele kommun,  (69,4 ha)
Stenträsket (Lycksele socken, Lappland, 718243-163135), sjö i Lycksele kommun,  (39,9 ha)
Stenträsket (Lycksele socken, Lappland, 721008-160973), sjö i Lycksele kommun,  (78,2 ha)
Stenträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (56,2 ha)
Nedre Stenträsket, sjö i Sorsele kommun,  (39,7 ha)
Norra Stenträsket, sjö i Sorsele kommun,  (13,5 ha)
Stenträsken, sjö i Sorsele kommun,  (59,9 ha)
Stenträsket (Sorsele socken, Lappland, 723595-159982), sjö i Sorsele kommun,  (9,57 ha)
Stenträsket (Sorsele socken, Lappland, 724757-157813), sjö i Sorsele kommun,  (38,4 ha)
Stenträsket (Sorsele socken, Lappland, 725082-155713), sjö i Sorsele kommun,  (20,4 ha)
Stenträsket (Sorsele socken, Lappland, 727801-155714), sjö i Sorsele kommun,  (14,4 ha)
Stenträsket (Sorsele socken, Lappland, 729020-154564), sjö i Sorsele kommun,  (48,1 ha)
Stenträsket (Sorsele socken, Lappland, 729749-154889), sjö i Sorsele kommun, 
Södra Stenträsket, sjö i Sorsele kommun,  (22,5 ha)
Övre Stenträsket, sjö i Sorsele kommun,  (11,7 ha)
Lill-Stenträsket (Stensele socken, Lappland, 722546-156905), sjö i Storumans kommun,  (30,6 ha)
Lill-Stenträsket (Stensele socken, Lappland, 727469-152830), sjö i Storumans kommun,  (19,6 ha)
Stenträsket (Stensele socken, Lappland, 722655-156668), sjö i Storumans kommun,  (71,2 ha)
Stenträsket (Stensele socken, Lappland, 725562-151463), sjö i Storumans kommun,  (1,14 km²)
Stenträsket (Stensele socken, Lappland, 726786-152392), sjö i Storumans kommun,  (3,85 km²)
Stenträsket (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Finland
Stenträsket (sjö i Finland, Österbotten, lat 62,82, long 21,30)
Stenträsket (sjö i Finland, Österbotten, lat 62,83, long 21,48)

Se även 
Stensträsket
Stajnträsk

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn